Анатолий Фёдорович Шестопал (1936—31.08.1993) — украинский советский .

Биография 
С 1955 по 1993 год работал на кафедре высшей математики Киевского инженерно-строительного института.

Трагически погиб 31.08.1993, попав под машину.

Один из учеников академика Юрия Алексеевича Митропольского.

Библиография 
 Шестопал Анатолий Федорович. Интегрирование элементарных функций: Проблемные лекции для всех строит. спец. дневной формы обучения
 Шестопал, Анатолий Федорович. Об оценке допущений Кирхгоффа-Лява в теории гибких тел / Анатолий Федорович Шестопал . — Київ : Наукова думка, 1968 . — 152 с.
 Шестопал Анатолий Федорович. Геометрия оператора Лапласа.

Примечания 

Математики Украины